Litworowy Potok (dopływ Chochołowskiego Potoku) – potok w Dolinie Chochołowskiego Potoku w polskich Tatrach
 Litworowy Potok (dopływ Białej Wody) – potok w Dolinie Białej Wody w słowackich Tatrach